Als The Zenith wird bzw. wurde folgendes bezeichnet:

 Zenith (Schiff), Kreuzfahrtschiff im Dienst der Celebrity Cruises
 Zenith Insurance Company, US-amerikanisches Versicherungsunternehmen